Fulgentius ist der Name folgender Personen:
 Fabius Claudius Gordianus Fulgentius, spätantiker lateinischer Autor des 6. Jahrhunderts
 Fulgentius von Cartagena (Fulgencio de C., Fulgentius von Écija; † 630) Bischof von Ecjia, Hl. (CE)
 Fulgentius von Ruspe, († 533) Bischof von Ruspe und Kirchenschriftsteller
 Fulgentius Ferrandus, (6. Jh.) karthagischer Diakon und Biograph des Bischofs

Siehe auch
 Fulgence